Ústie (Vólogda), localitat de la província de Vólogda, a Rússia
 Ústie (Nóvgorod), localitat de la província de Nóvgorod, a Rússia
 Ústie (Tambov), localitat de la província de Tambov, a Rússia
 Ústie (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia